Черёмушское сельское поселение  или муниципальное образование «Черёмушское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Котласском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальным единицам в Котласском районе — Черемушскому сельсовету, Савватиевскому сельсовету (с центром в посёлке Савватия), Вотлажемскому сельсовету (с центром в деревне Выставка), Коряжемскому сельсовету (с центром в городе Коряжма, с крупной деревней Песчанка).

Административный центр — город Котлас.

География 
Черемушское сельское поселение находится на западе Котласского муниципального района, гранича с Вологодской областью. Крупнейшие река в поселении: Северная Двина.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Часть поселения с 1924 года по 1928 год входила в состав Сольвычегодского района Северо-Двинской губернии, а с 1938 года по 1958 год — в состав Сольвычегодского района Архангельской области.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 83 населённых пункта.

Известные уроженцы 
В 1904 году в деревне Медведки Вотложемской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии родился адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов.

См. также 
 Список населённых пунктов Котласского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Подчинённые пункты Котласского района (Вотлажемский сельсовет) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Котласского района (Ямский сельсовет) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Подчинённые пункты Сольвычегодского района (Коряжемский сельсовет) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 
 
 

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Котласского района